Příjmení Lux nese více různých osobností:

 Anton Lux (1837–1889) – čtvrtý moravskoostravský starosta
 Danny Lux (* 1969) – americký hudební skladatel
 František Julius Lux (1702–1764) – český malíř
 Josef Lux (1956–1999) – český politik
 Joseph August Lux (1871–1947) – rakouský spisovatel a teoretik moderní architektury
 Loretta Lux (* 1969) – německá portrétní fotografka
 Son Lux (* 1979) – americký zpěvák
 Štefan Lux (1888–1936) – slovenský novinář, herec, režisér a spisovatel židovského původu

Externí odkazy